Шельф ( — отмель; уступ; риф; мель) или материко́вая о́тмель — выровненная область подводной окраины материка (береговая платформа), примыкающая к суше (ставшая подводной в результате разрушения волнами) и характеризующаяся общими с ней чертами рельефа и геологической структурой.

Описание 
С точки зрения геоморфологов и геологов, границами шельфа являются берег моря или океана и так называемая бровка (резкий перегиб поверхности морского дна — переход к материковому склону). Глубина над бровкой обычно составляет 100—200 метров (но в некоторых случаях может достигать 500—1500 м, например, в южной части Охотского моря или бровка Новозеландского материкового шельфа). Конвенция ООН по морскому праву в статье 76 устанавливает более далёкую внешнюю границу шельфа: «внешняя граница подводной окраины материка» простирается (i) до места, где толщина осадочных пород составляет не менее одного процента расстояния до подножия континентального склона или (ii) на расстояние 60 миль от подножия континентального склона.

Общая площадь шельфов составляет около 32 миллионов км². Наиболее обширен шельф у северной окраины Евразии, где его ширина достигает 1,5 тыс. километров, а также в Беринговом море, Гудзоновом заливе, Южно-Китайском море, у северного побережья Австралии.

Права на шельф 
Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года предоставляет прибрежным государствам право контроля над континентальным морским шельфом (морское дно и недра подводных районов, находящиеся за пределами территориальных вод государства). Для реализации этого права стране необходимо подать заявку в специальный международный орган — Комиссию ООН по границам континентального шельфа.

В настоящее время рядом стран ведется борьба за арктический шельф. Наиболее активными участниками этой борьбы являются с одной стороны Канада и США, с другой — Российская Федерация.

Эти страны организуют арктические экспедиции, для того чтобы доказать свои права на бо́льшую часть арктического шельфа, чем та, которой они могут распоряжаться сегодня. На лето 2010 года была запланирована очередная такая экспедиция, ранее успешно завершились две американо-канадских, предпринятые с этой целью. В свою очередь, в 2001 году Россия стала первой из пяти арктических стран, обратившейся с заявкой о расширении границ своего континентального шельфа свыше стандартного 322-километрового предела. ООН отвергла эту заявку, сославшись на недостаток доказательств. Россия заявила, что планирует потратить в 2010 году около 1,5 миллиардов рублей на определение протяжённости своего континентального шельфа в Арктике.

В августе 2015 года Россия направила в комиссию ООН повторную заявку на расширение границ континентального шельфа в Северном Ледовитом океане на 1,2 миллиона квадратных километров для присоединения хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе поднятия Менделеева, котловины Подводников, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса.

В 2019 году подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики, площадью 1,2 миллиона кв. км, к продолжению континентального шельфа России. Речь идёт о шельфе российских арктических окраинных морей, части Евразийского бассейна (котловины Нансена и Амундсена и хребет Гаккеля) и центральной части Амеразийского бассейна, которая включает в себя котловину Макарова и комплекс Центрально-Арктических подводных поднятий.

Добыча шельфовой нефти 

Первые попытки добывать нефть со дна моря делали еще в конце XIX столетия, в частности в США. Тогда глубина разработок исчислялась метрами. Сначала буровые установки в море ставили на сваи, но в конце 1950-х годов СССР и США, две страны, которые особенно активно разрабатывали шельф, начали вести добычу нефти с плавучих конструкций. К 1981 году в мире эксплуатировалось уже больше 500 плавучих буровых установок.

В 2015 году доля морских месторождений составляла 29% от суммарной мировой добычи нефти. Эксплуатация морских месторождений осуществляется в 50 странах, но почти половина всей добычи сконцентрирована в пяти странах-лидерах: Саудовская Аравия, Бразилия, Мексика, Норвегия и США. Крупнейшим морским месторождением является саудовско-кувейтское месторождение Саффания-Хафджи.

В России на шельфе Печорского моря уже ведется добыча первой арктической нефти — на Приразломном месторождении. Месторождение открыто в 1989 году и содержит более 70 млн. т извлекаемых запасов нефти. Для освоения месторождения создана специальная морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) «Приразломная». Первая партия арктической нефти нового сорта под названием ARCO (Arctic Oil) была отгружена в апреле 2014 года.

См. также 
 Шельфовый ледник
 Океанское дно

Примечания

Литература 
 Ашик И. М., Зеньков А. Ф., Костенич А. В. .

Ссылки 

  на glossary.ru

Океанические и прибрежные формы рельефа
Геодинамические обстановки
Морское право